Джейми Родемейер (, 21 марта 1997, Буффало, США — 18 сентября 2011, Амхерст, США) — американский подросток, известный своим активизмом против гомофобии и своими видео на YouTube, направленными на помощь жертвам гомофобного издевательства. Его самоубийство было связано с постоянной травлей, что впоследствии привело к предложению нового законодательства о киберзапугивании.

Личная жизнь 
Джейми Родемейер жил со своими родителями, Тимом и Трейси Родемейер, и со старшей сестрой Алиссой в доме недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк. Ранее учился в средней школе Хейм и был новичком в Северной средней школе Уильямсвилля на момент смерти.

Он был откровенен в отношении своей сексуальной ориентации и в результате этого столкнулся с жестоким издевательством. Вдохновение помочь другим пришло Джейми от Леди Гаги, которой он восхищался больше всего. Он часто ссылался на неё в своих видео и цитировал её тексты, чтобы дать руководство другим.

Активизм 
Родемейер сталкивался с издевательствами в средней школе из-за своей сексуальности. Анонимно опубликованные комментарии на его аккаунте в Formspring включали сообщения с ненавистью, такие как «Джейми глуп, гей, толстый и уродливый, он должен умереть!» (JAMIE IS STUPID, GAY, FAT ANND [sic] UGLY. HE MUST DIE!) или «Мне было бы всё равно, если бы ты умер. Всем было бы. Так что просто сделай это :) Это сделало бы всех счастливее!» (I wouldn’t care if you died. No one would. So just do it :) It would make everyone WAY more happier!). Несмотря на это, он использовал свой опыт для создания видеороликов на YouTube под именем xgothemo99xx, чтобы помочь другим людям, которые сталкивались с подобными ситуациями. Он также снял видео для проекта «It Gets Better», посвящённого предотвращению самоубийств среди подростков.

Смерть 
Родемейер был найден мёртвым своей старшей сестрой Алиссой на заднем дворе утром 18 сентября 2011 года в результате очевидного самоубийства, повешения. Перед смертью он опубликовал в Twitter последнее сообщение, адресованное Леди Гаге.

Последствия 
Нью-йоркский полицейский департамент начал уголовное расследование после смерти Джейми Родемейера. Помощь в следствии оказал окружной прокурор округа Эри Фрэнк Седита. Расследование длилось девять недель и включало в себя анализ записей домашнего компьютера и мобильного телефона Джейми. Хотя были обнаружены возможные доказательства криминального преследования, эти инциденты либо не имели достаточных доказательств для судебного преследования, либо срок давности истёк. Расследование завершилось без предъявления обвинений.

Новости о смерти Джейми вызвали возмущение со стороны сторонников по всему миру. После его смерти Тим и Трейси Родемейер дали интервью средствам массовой информации о своём сыне и его борьбе с издевательствами. Оба родителя воспользовались возможностью содействовать миру и равенству в надежде предотвратить подобные события.

В интервью Энн Карри в передаче The Today Show родители Джейми сказали, что они, их дочь и сын всё ещё подвергаются издевательствам даже после самоубийства последнего. Когда Алисса посетила школьные танцы, друзья Джейми начали петь его имя в поддержку, когда начала играть песня Леди Гаги. В ответ хулиганы также начали петь о том, что они были рады смерти Джейми.

Узнав о его смерти, Леди Гага заявила, что очень расстроена и проводила эти дни «размышляя, плача и крича». Затем она посвятила свою песню «Hair» Джейми во время выступления на музыкальном фестивале iHeartRadio в MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе. Позднее Леди Гага встретилась с президентом Бараком Обамой, чтобы обсудить, что сделает его администрация, чтобы предотвратить издевательства в школах.

Также в ответ на его смерть, правящая Мисс Нью-Йорка Кейтлин Монте создала онлайн-петицию, чтобы донести проблему интернет травли (известный как «Закон Джейми») до нью-йоркских законодателей. Вскоре после этого сенатор штата Джеффри Кляйн предложил новый закон о киберзапугивании. Эти два присоединились, чтобы начать Нью-Йоркскую Перепись Cyberbully.

В октябре 2011 года актёр Закари Куинто отметил, что смерть Родемейера стала толчком для его каминг-аута как гея. Также поступил журналист Дэн Клоффлер из ABC News Now.

В том же месяце другой подросток, Джейми Хабли, по сообщениям, совершил самоубийство по той же причине. Хотя он никогда не говорил явно о Родемейере, параллели всё равно проводились.

В сериале «Хор» телеканала Fox упоминался Джейми, когда Финн (Кори Монтейт) говорил с Сантаной (Ная Ривера) о гей-самоубийстве в эпизоде ​​"Я поцеловал девушку"; в дальнейшем упоминание произошло в эпизоде ​​"На моём пути", когда Дэвид Карофски (Макс Адлер), студент-гей, пытается покончить с собой, повесившись из-за интернет-травли, однако отцу удаётся во время спасти его.

25 февраля 2012 года Майкл Кнот открыл страницу памяти Джейми после просмотра новостной ленты о нём. Он основал страничку в Facebook и некоммерческую организацию под названием «Have a Gay Day», ссылаясь на двойное значение слова «гей» — «гомосексуал» и «весёлый». В 2012 году американская металкор-группа The Bella Donna выпустила песню, основанную на смерти Джейми, под названием «Don’t Jump». В песне есть клипы одного из друзей Джейми, выступавших от его имени.

Примечания 

ЛГБТ в США
Повесившиеся
Дети-самоубийцы